Lista localităților din Slovenia care încep cu litera  K.

K